Vavika Ferenc (1951. december 27. –) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása: nyugdíjas (korábban postai kézbesítő)

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
1990-ben az NB II-es, majd 1991-ben a legfelső szintű labdarúgó-bajnokság játékvezető keretének lett tagja. Ebben az évben, a Veszprém–Zalaegerszeg (1:0) bajnoki találkozón debütált. Az NB I-es játékvezetéstől 1996-ban búcsúzott, a Vác–Békéscsaba (1:2) találkozó irányításával. Első ligás mérkőzéseinek száma: 35

Sportvezetőként 
A Baranya Megyei Labdarúgó Szövetség Játékvezető Bizottság (JB) elnöke volt. Az MLSZ JB keretében országos NB II-es játékvezető ellenőr. Jelenleg az MLSZ JB. Akadémiai vezetője.

Jegyzetek

Források 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1951-ben született személyek
Élő személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők